Visingsö kan syfta på:

 Visingsö – en ö i Vättern
 Visingsö socken – socken i Småland
 Visingsö landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län
 Visingsö församling – en församling i Södra Vätterbygdens kontrakt av Växjö stift
 Visingsö distrikt – ett distrikt i Jönköpings kommun och Jönköpings län
 Visingsö AIS – idrottsklubb i Sverige